Hatvani kapu, egykori kapu Pesten
 Hatvani kapu, egykori kapu Egerben
 Hatvani kapu, egykori kapu Vácott